Expósito ist der Familienname folgender Personen:

 Edu Expósito (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Ester Expósito (* 2000), spanische Schauspielerin
 Juan Carlos Exposito (* 1991), spanischer Poolbillardspieler
 Lázaro Expósito (* 1955), kubanischer Politiker
 Manel Expósito (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Unai Expósito (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Virgilio Expósito (1924–1997), argentinischer Tangokomponist und Pianist